Okręty US Navy o nazwie USS "Sacramento", pochodzącej od rzeki Sacramento (pierwszy okręt), miasta Sacramento (drugi) i obu tych miejsc (trzeci):
 Pierwszy "Sacramento" był slupem zwodowanym w 1862 i zniszczonym w 1867.
 Drugi "Sacramento" był kanonierką, przyjętą do służby w 1914 i wycofaną w 1946.
 Trzeci "Sacramento" był okrętem głównym swojego typu szybkich okrętów zaopatrzeniowych. Był w służbie w latach 1964-2004.

Sacramento